Nicholas Bett (ur. 1996) – kenijski lekkoatleta, długodystansowiec
 Nicholas Bett (ur. 1992) – kenijski lekkoatleta, płotkarz